Маховский () — польская фамилия. Известные носители:

  (род. 1955) — польский политик, депутат Сейма (1993—1997).
 Маховский, Игнацы (1920—2001) — польский актёр театра и кино.
 Маховский, Мариан (род. 1932) — польский футболист, игрок Чемпионата Польши в составе клуба «Висла Краков».
 Маховский, Себастьян (?—1672) — военачальник Речи Посполитой, региментарь, полковник.
  (род. 1972) — польский баскетболист и тренер, обладатель Кубка Польши в качестве тренера клуба «Котвица Колобжег» (2009) и Кубка Германии в качестве тренера «Ольденбурга» (2015).

См. также 
 Маховский сельсовет — сельский совет на территории Могилёвского района Могилёвской области Белоруссии.